Acrocephalus (очеретянка) — рід птахів родини кропив'янкових
 Acrocephalus (рослина) — рід рослин родини глухокропивових